Dette er en liste over Danmarks ridderordener, hæderstegn og medaljer og er forsynet med de forkortelser, som er gængs på dansk, fx i Kongelig Dansk Hof- og Statskalender, Kraks Blå Bog og i Danmarks Adels Aarbog.

Den aktuelle liste er baseret på en opgørelse på kongehusets hjemmeside samt Danmarks Adels Aarbog fra 1929. Derudover er en række private hæderstegn også nævnt.

Aktuelle

Ridderordener

Dekorationer

Uofficielle dekorationer

Historiske dekorationer

Se også 
 Ridder- og fortjenstordener, hæderstegn og medaljer

Kilder 
 Lars Stevnsborg, Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegn, Syddansk Universitetsforlag, 2005
 Louis Bobé, De Kongelige Danske Ridderordener og Medaljer. II. Bind 1950, s. 428-431
 Haandbog for Søværnet (1859-1968) [PDF]
 V. Teisen og Louis Bobé (red.), Danmarks Adels Aarbog 1929, XXIII.
 H. F. Grandjean, De Kgl. Danske Ridderordener 1903, s. 169-170
 Danske dekorationers indbyrdes rækkefølge , 2017 i kongehuset.dk
 Hofmarskallatets reglement af august 2003 om bæring af dekorationer, 2003 i jef.dk
 Forkortelsesliste over danske og udenlandske ridderordener og hæderstegn i Kongelig Dansk Hof- og Statskalender 2014, s. 197-209
 Forkortelser anvendt i Kraks Blå Bog 1974 (PDF)

Referencer 

Lister relateret til Danmark